Puchar Francji w piłce siatkowej kobiet; fr. Coupe de France de volley-ball féminin; cykliczne krajowe rozgrywki sportowe, od roku 1985 organizowane corocznie przez Francuski Związek Piłki Siatkowej dla francuskich żeńskich klubów siatkarskich.

Medalistki Pucharu Francji

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona francuskiej ligi 

Piłka siatkowa we Francji
Rozgrywki pucharowe w piłce siatkowej